La 2019–20 UAE Arabian Gulf Cup  è stata la dodicesima edizione della coppa organizzata per i 14 team della UAE Arabian Gulf League

Fase a Gironi

Gruppo A

Fonte: GSA

Gruppo B

Fonte: GSA

Fase ad Eliminazione Diretta

Finale

Marcatori 
Aggiornata al 17 Gennaio 2020

Note

Collegamenti esterni 

Etisalat Emirates Cup